Speaker kan syfta på:
 Speaker – en person som talar i högtalarsystemet vid ett evenemang
 Speakerröst – en talroll i en film- eller videoproduktion
Speaker (popband) – ett svenskt popband

Se även 
 Talare